L'expression Convention de Paris peut être utilisée pour désigner plusieurs instruments internationaux.

 1865 : Convention monétaire de Paris du .
 1883 : Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée le  entre onze partenaires (France, Belgique, Brésil, Espagne, Guatemala, Italie, Pays-Bas, Portugal, Salvador, Serbie, Suisse) auxquels s'ajoutèrent rapidement les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne.
 1919 : Convention portant réglementation de la navigation aérienne, signée à Paris le .
 1928 : Convention de Paris relative à l'organisation des expositions internationales, signée à Paris le  et portant création du Bureau international des expositions.
 1950 : Convention internationale sur la protection des oiseaux conclue à Paris le .
 1952 : Conventions de Bonn et Paris, signées en  et entrées en vigueur en 1955, mettant fin à l'occupation alliée en Allemagne de l'Ouest.
 1960 : , signée à Paris le .
 1992 : Convention de Paris pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, dite « Convention OSPAR », signée à Paris le .

Voir aussi